Die 53. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 2. bis zum 11. August 1959 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Im Herreneinzel war der Brite Billy Knight erfolgreich. Dazu stand er im Doppelfinale an der Seite des Brasilianers Carlos Alberto Fernandes gegen die chilenisch-australische Kombination Luis Ayala und Don Candy und gewann das Mixed-Finale an der Seite der Mexikanerin Yola Ramirez, die auch das Damendoppel zusammen mit ihrer Landsfrau Rosa Reyes gegen die deutsch-ungarische Kombination Edda Buding und Zsuzsa Körmöczy gewann. Dabei profitierten sie von der verletzungsbedingten Aufgabe von Zsuzsa Körmöczy. Diese Verletzung hatte auch Einfluss auf das Damenfinale, das Edda Buding damit kampflos gegen Zsuzsa Körmöczy gewann. Edda Buding war die erste deutsche Siegerin seit 1948, als Ursula Rosenow bei geringer internationaler Beteiligung siegte. Das erste Mal am Rothenbaum dabei waren der 20-jährige Wilhelm Bungert und die 19-jährige Helga Schultze, während die inzwischen wiederverheiratete Erika Launert zum letzten Mal hier antrat und in allen drei Wettbewerben jeweils noch einmal das Halbfinale erreichte.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. bis 12. August 1959, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 13. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1959)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1959